Knud Andersen kan syfta på:
 Knud Andersen (författare)
 Knud Andersen (konstnär)
 Knud Andersen (zoolog)